oberschlägig bzw. oberschlächtig („von oben schlagend“ oder „von oben geschlagen“) steht für:
 die Mechanik eines besaiteten Tasteninstruments, siehe Klaviermechanik #Oberschlägige Mechanik
 ein Wasserrad, bei dem das Wasser von oben auftrifft, siehe Wasserrad #Oberschlächtiges Wasserrad